Frieden von Thorn bezeichnet folgende zwei Friedensverträge:

 Erster Frieden von Thorn (1411)
 Zweiter Frieden von Thorn (1466)